

ВСП "Рівненський коледж НУБіП України" 
Відокремлений структурний підрозділ "Рівненський коледж Національного університету біоресурсів і природокористування України" (ВСП "РК НУБіП України") — коледж міста Рівне.

ВСП "РК НУБіП України" за свою понад піввікову історію (1952 рік заснування) пройшов шлях становлення від бухгалтерської школи до одного із найпрестижніших закладів вищої освіти регіону.

На сьогоднішній день Рівненський коледж НУБіП — це сучасний навчальний заклад, в якому навчається близько 1300 студентів денної та заочної форми навчання.

Коледж здійснює підготовку за освітньо-кваліфікаційним рівнем «Молодший спеціаліст» із загальним ліцензованим обсягом 750 осіб, в тому числі: денної форми навчання – 475, заочної форми навчання – 275.

У 2017 році ліцензовано провадження освітньої діяльності з усіх спеціальностей та спеціалізації. Розроблені та затверджені базові навчальні плани на основі вимог освітніх програм підготовки фахівців зі спеціальностей на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста. За діючими робочими навчальними планами ведеться підготовка навчально-методичного забезпечення освітнього процесу, яке включає програми навчальних дисциплін, авторами яких є і викладачі коледжу, комплекси навчально-методичного забезпечення.

Відповідно до наказу МОН від 11.08.2017 № 170-л «Про ліцензування освітньої діяльності» видано ліцензії на освітню діяльність ВСП «РК НУБіП України» за першим (бакалаврським) рівнем спеціальності 071 Облік і оподаткування, про що засвідчує протокол від 11.08.2017 № 64 засідання Ліцензійної комісії Міністерства освіти і науки України.

Відповідно до наказу МОН від 19.09.2017 № 199-л «Про ліцензування освітньої діяльності» видано ліцензії на освітню діяльність ВСП «РК НУБіП України» за першим (бакалаврським) рівнем спеціальності 121 Інженерія програмного забезпечення, про що засвідчує протокол від 19.09.2017 № 69/2 засідання Ліцензійної комісії Міністерства освіти і науки України.

Відповідно до наказу МОН від 23.11.2017 № 285-л «Про ліцензування освітньої діяльності» видано ліцензії на освітню діяльність ВСП «РК НУБіП України» за першим (бакалаврським) рівнем спеціальності 193  Геодезія та землеустрій, про що засвідчує протокол від 23.11.2017 № 75/2 засідання Ліцензійної комісії Міністерства освіти і науки України.

Відповідно до наказу МОН від 05.10.2018 № 1499-л «Про ліцензування освітньої діяльності» видано ліцензії на освітню діяльність ВСП «РК НУБіП України» за першим (бакалаврським) рівнем спеціальності 192 Будівництво та цивільна інженерія, про що засвідчує протокол від 23.11.2017 № 75/2 засідання Ліцензійної комісії Міністерства освіти і науки України.

Наслідуючи приклад базового навчального закладу, який має програму «Голосіївська ініціатива-2020» у коледжі розроблено програму «Рівненська ініціатива-2020», яка ставить за мету вибудувати нову чотирирічну стратегію коледжу і забезпечити її ефективними механізмами реалізації.

ВСП «Рівненський коледж НУБіП України» у своєму складі має такі основні структурні підрозділи:

 Шість відділень:

 Відділення загальноосвітньої підготовки
 Економічне відділення
 Юридичне відділення 
 Відділення програмування 
 Технічне відділення 
 Заочне відділення 

 Сім циклових комісій

 Циклова комісія будівельних дисциплін 
 Циклова комісія гуманітарних дисциплін 
 Циклова комісія економічних дисциплін 
 Циклова комісія загальноосвітніх дисциплін 
 Циклова комісія землевпорядних дисциплін 
 Циклова комісія програмування та інформаційних дисциплін 
 Циклова комісія юридично-соціальних дисциплін 

 Комп’ютерно-інформаційний центр (КІЦ);
 Навчально-практичний центр із землевпорядкування (НПЦЗ);
 Бібліотечно-інформаційний центр (БІЦ);
 Навчально-юридична консультація (НЮК);
 Міжкафедральна навчальна лабораторія Національного університету біоресурсів і природокористування України (МНЛ НУБіПУ);
 Адміністративно-господарська частина;
 Навчальна частина.

Коледж має достатню навчально-матеріально базу для ефективної освітньої підготовки та забезпечує її вдосконалення, а соціально-побутові умови проживання в гуртожитку відповідають встановленим нормам.

Будівлі коледжу відповідають нормам санітарно-технічного стану приміщень, про що свідчать записи у санітарно-технічному паспорті.

Рівненський коледж має 50 навчальних кабінетів, з них три лекційні аудиторії на 100 місць; 13 комп’ютерних кабінетів, що містять 281 комп’ютер, які об’єднані у Комп’ютерно-інформаційний центр і використовуються у підготовці молодших спеціалістів всіх спеціальностей. Щорічно повністю оновлюється один комп’ютерний кабінет чи лабораторія, обладнано мультимедійною технікою – чотири аудиторії. Навчальну майстерню ВСП «Рівненський коледж НУБіП України» включено до структури Навчально-практичного центру із землевпорядкування.

До складу Бібліотечно-інформаційного центру входить бібліотека з читальною залою на 150 місць, медіа-зала, актова зала на 250 місць.

Заклад має дві спортивні зали, одну тренажерну залу, один спортивний майданчик. Вони об'єднані у спортивний комплекс.

Навчальну майстерню ВСП «Рівненський коледж НУБіП України» включено до структури Навчально-практичного центру із землевпорядкування (наказ № 14-ОД від 14.10.2016 р.).

Наказами Міністерства освіти і науки України від 23.11.2017 № 285-Л, 29.11.2017 № 378-Л ліцензовано 7 робітничих професій із загальним ліцензованим обсягом 400 осіб. Склад викладачів, їх висока кваліфікація дозволяють забезпечити високий рівень навчання студентів. 

Рівненський коледж з 2003 р. бере участь у освітянських виставках, рівень яких на сьогоднішній день є міжнародним, викладачі готують роботи для участі у конкурсі з номінацій та виступи на семінари. Зазвичай коледж бере участь у двох освітянських форумах «Інноватика в сучасній освіті» та «Сучасні заклади освіти». За результатами участі у конкурсах коледж отримав одну бронзову, одну срібну, вісім золотих медалей та тричі ставав лауреатом конкурсу першого ступеня.

Сьогодні коледж проводить підготовку фахівців зі спеціальностей:
Облік і оподаткування 
Підприємництво, торгівля та біржова діяльність 
Фінанси, банківська справа та страхування 
Право 
Інженерія програмного забезпечення 
Будівництво та цивільна інженерія 
Геодезія та землеустрій 

Вступ у навчальний заклад, по суті, є вступом до базового вищого навчального закладу ІІІ-IV рівня акредитації, Національного університету біоресурсів і природокористування України. Крім цього, в інших ЗВО. Наприклад, випускники зі спеціальності «Право» мають можливість продовжувати навчання за відповідним фахом у Львівському національному університети ім. І. Франка на ІІІ-IV курсах, регіональне представництво Тернопільського національного економічного університету забезпечує здобуття якісної освіти нашим випускника спеціальностей «Облік і оподаткування», «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», «Фінанси, банківська справа та страхування» за економічним профілем та випускникам спеціальності «Інженерія програмного забезпечення», у Національному університеті «Львівська політехніка» продовжують отримувати освіту випускники спеціальностей «Будівництво та цивільна інженерія» і «Геодезія та землеустрій».

Навчальний процес в коледжі забезпечують 106 викладачів: 70 викладачів мають кваліфікацію «Спеціаліст вищої категорії», з них 34 викладачам присвоєно педагогічне звання «Викладач-методист», дев'ять викладачів нагороджені знаком «Відмінник освіти України» і сім - знаком «Відмінник аграрної освіти і науки».

З 1997 року Заслужений працівник освіти України, Відмінник освіти України, ад'юнкт-професор менеджменту Ярослав Петрович КОРСУН очолює колектив коледжу . 
Навчальні заклади Рівного
Коледжі України